Fatma Sultan (fille de Sélim )
 
 Fatma Sultan (fille de Ahmet )
 Fatma Sultan (fille d'Ahmed II)